Barnard est un nom propre qui désigne notamment :

Prénom ou patronyme 
Barnard est un prénom masculin dérivé de  et fêté le 23 janvier.

Barnard est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Barnard de Romans (° vers 780 - †841), ou Barnard de Vienne, archevêque de Vienne de 810 à 841, donna son nom à la collégiale Saint-Barnard ; fêté le 23 janvier.

Personnalités portant ce patronyme 
Barnard est un nom de famille porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alfred Barnard, (1837-1918), historien anglais.
 Chris Barnard (1939-2015), écrivain sud-africain.
 Christiaan Barnard, (1922-2001), chirurgien sud-africain.
 Conrad Barnard (1979- ), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Edward Barnard, (1786-1861), zoologiste et botanique britannique.
 Edward Emerson Barnard, (1857-1923), astronome américain ayant donné son nom à la galaxie de Barnard, à la boucle de Barnard, à l'étoile de Barnard, et une de ses dénominations (Barnard 33) à la nébuleuse de la Tête de Cheval.
 Francis George Allman Barnard, (1857-1932), naturaliste australien.
 George Barnard, (1830-1894), ornithologue et entomologiste britannique.
 George Grey Barnard (1863-1938), sculpteur américain. 
 Henry William Barnard (1798-1857), peintre et officier britannique. 
Holly Barnard, géographe américaine et professeure de géographie à l'Université du Colorado à Boulder. 
 Ivor Barnard (1887-1953), acteur britannique.
 John Barnard, (1946-), ingénieur britannique.
 Keppel Harcourt Barnard, (1887-1964), zoologiste britannico-sud-africain.
 Lance Barnard (1919-1997), homme politique australien.
 Marie Barnard (1865-1945) connue aussi sous les noms de Marie Russak, Marie Barna et de Marie Hotchener, est une chanteuse, architecte et théosophe américaine.
 Marius Barnard (1969- ), joueur de tennis sud-africain. 
 Mildred Barnard (1908-2000), mathématicienne australienne. 
 Pat Barnard, (1981-), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Robert Barnard (1936-), auteur britannique de roman policier.
 Steve Barnard (1971- ), batteur anglais.
 Willem Barnard (1923- ), joueur de rugby à XV.

Toponyme 
 Barnard, ville du comté de Lincoln au Kansas (États-Unis) ;
 Barnard, une ville du comté de Nodaway, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Barnard, ville du comté de Windsor au Vermont (États-Unis).

Astronomie 
 Étoile de Barnard, une étoile de la constellation zodiacale de l'Ophiuchus.
 Barnard, région de Ganymède.
 Barnard est un cratère d'impact sur la Lune.
 Barnard est un cratère d'impact sur Mars.
 Barnard 33, nom officiel de la nébuleuse de la Tête de Cheval.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme